Fiore di neve e il ventaglio (Snow Flower and the Secret Fan) – romanzo del 2005 di Lisa See
Il ventaglio segreto (Snow Flower and the Secret Fan) – film statunitense del 2011 diretto da Wayne Wang